FK Metalurg Skopje, club macédonien de football
 RK Metalurg Skopje, un club macédonien de handball masculin 
 ŽRK Metalurg Skopje, un club macédonien de handball féminin